Nicolás Sosa Sánchez (Melo, Uruguay; 6 de abril de 1996) es un futbolista uruguayo que juega en la demarcación de delantero en el Club Atlético Banfield, de la Primera División de Argentina.

Trayectoria 
Se formó en la cantera de Cerro Largo donde debutaría profesionalmente. Posteriormente pasaría a Racing Club de Montevideo, donde permaneció hasta 2019, y donde vivió su mejor momento como futbolista. Sin embargo no pudo evitar el descenso de su equipo.

Para el 2020 firma por cuatro años con el Club León de la liga mexicana, siendo su primera experiencia fuera de su país. En su primer torneo, el Clausura 2020, y portando el dorsal número 19, jugó solamente en 2 partidos y no marcó gol. Cabe mencionar que dicho torneo se suspendió debido a la pandemia del COVID-19 luego de la Jornada 10.

Durante el receso obligatorio del Torneo de Liga, Sosa representó al Club León en la liga virtual ‘eLiga MX’, un torneo de videojuegos en el que todos los equipos de la Primera División tuvieron un representante jugando en línea el popular juego FIFA20. Bajo el seudónimo NickKiller, el Club León, manejado por Sosa, terminó el torneo como campeón, derrotando a Santiago Cáceres del Club América 1-0 en la final. 

Para el Torneo Guardianes 2020 tuvo mayor participación, jugando en 16 partidos, incluyendo la Liguilla. Sosa entró de cambio en el juego de vuelta de la Gran Final y se encontraba en el terreno de juego al momento que el Club León obtenía su octavo Título de Liga ante los Pumas de la UNAM. Antes de su llegada al León, jugando para el Racing Club de Montevideo de la Primera División de Uruguay, alineó como titular en 33 de los 37 partidos que disputó durante el año del 2019, anotando 16 goles. Desafortunadamente, la contribución ofensiva de Sosa para con el Club León ha sido prácticamente nula. Desde su llegada al club ha participado en 18 partidos, para un total de 759 minutos y no ha anotado gol ni podido ser partícipe de ninguna asistencia a gol. Hasta la jornada 8 del torneo Guardianes 2021, ha sido titular en 10 partidos y promedia 42 minutos por partido.

El 1.° de julio de 2021 se integró al Querétaro, cedido en préstamo con opción de compra.

Vida personal 
Es hijo del exfutbolista Heberley Sosa y hermano del futbolista Sebastián Sosa Sánchez, actualmente jugador de Club Atlético Banfield.

Clubes 

 Actualizado al último partido disputado el 12 de marzo de 2023.

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias 
http://ligamx.net/cancha/jugador/144844/eyJpZENsdWIiOiA5fQ==/nicolas-sosa-sanchez

Enlaces externos 

Futbolistas de Uruguay
Futbolistas del Club León
Futbolistas del Club Atlético Banfield